2350 км, 2350-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 2350 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Грузинская железная дорога (Грузия). Код 576818.
 2350 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Курганская область). Код 828840.